Wolfsbach ist der Name von geographischen Objekten:

Fließgewässer:
 Wolfsbach (Alfterer Bornheimer Bach), linker Zufluss des Alfterer Bornheimer Bachs in Bornheim (Rheinland), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wolfsbach (Barthe), linker Zufluss der Barthe nahe Lendershagen (Velgast), Stralsund, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Wolfsbach (Breitwiesenbach), linker Zufluss des Breitwiesenbachs bei Pfullingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg, der in den Breitenbach mündet
 Wolfsbach (Dünnern), linker Zufluss der Dünnern auf der Gemeindegrenze von Welschenrohr zu Herbetswil, beide Bezirk Thal, Kanton Solothurn
 Wolfsbach (Eder), rechter Zufluss der Eder nach Röspe, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Wolfsbach (Isar), rechter Zufluss der Isar im Stausee Niederaichbach bei Wolfsbach, Gemeinde Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Wolfsbach (Kahl) (Wolfsgrundgraben), rechter Zufluss der Kahl beim Weiler Dörsthöfe, Stadt Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Wolfsbach (Kaiserbach), linker Zufluss des Kaiserbachs in Waldhambach (Pfalz), Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Wolfsbach (Kleine Dhron), rechter Zufluss der Kleinen Dhron vor der Schmelzmühle, Ortsgemeinde Neunkirchen, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Wolfsbach (Kleiner Saynbach), linker Zufluss des Kleinen Saynbachs bei Niederdorf, Ortsgemeinde Helferskirchen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, der in den „Großen“ Saynbach mündet
 Wolfsbach (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbachs im Harz in Stempeda (Nordhausen), Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Wolfsbach (Liesbach) rechter Oberlauf des Liesbachs bei Guttenberg, Landkreis Kulmbach, Bayern, der in die Untere Steinach mündet
 Wolfsbach (Lindach), linker Oberlauf der Lindach (zum Mohrbach, zur Seebach) bis Kairlindach, Markt Weisendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Wolfsbach (Mittelsbach), linker Oberlauf des Mittelsbachs (zur Eyach, zum Neckar) bei Erlaheim, Stadt Geislingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Wolfsbach (Mittlere Ebrach), linker Zufluss der Mittleren Ebrach bei Wolfsbach, Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Wolfsbach (Murach), linker Zufluss der Murach in Pertolzhofen, Gemeinde Niedermurach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Haustädter Wolfsbach, rechter Zufluss des Mühlenbachs (zur Saar) nach Haustadt, Gemeinde Beckingen, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Wolfsbach (Oberreitnauer Ach), linker Zufluss der Oberreitnauer Ach (zum Obersee des Bodensees) in Hochbuch, Stadt Lindau, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Wolfsbach (Orke), rechter Zufluss der Orke bei Wüstung Wernsdorf nahe Elkeringhausen, Stadt Winterberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Wolfsbach (Pointbach), rechter Zufluss des Pointbachs (zum Rötzbach, zur Schwarzach, zur Naab) vor Muschenried, Markt Winklarn, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Wolfsbach (Raunelbach), linker Zufluss des Raunelbachs (zum Hahnenbach, zur Nahe) bei Stipshausen, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Wolfsbach (Rot), rechter Zufluss der Schwarzen Rot (Abschnitt der Rot (Lein, Voggenberger Sägmühle)) vor der Voggenbergmühle, Ortsteil Pfahlbronn, Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg 
 Wolfsbach (Rotenbach), rechter Zufluss des Rotenbachs (zur Jagst) nach dem Glasweiher bei Eggenrot, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Wolfsbach (Ruhr), rechter Zufluss der Ruhr in Werden, Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen
 Wolfsbach (Rur), linker Zufluss der Rur in der Rurtalsperre im Jachthafen von Woffelsbach, Gemeinde Simmerath, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Wolfsbach (Saar), linker Zufluss der Saar gegenüber Saarhölzbach, Gemeinde Mettlach, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland und entlang der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz 
 Wolfsbach (Schefflenz), linker Zufluss der Schefflenz (zur Jagst) vor Billigheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Wolfsbach (Schneitbach), rechter Oberlauf des Schneitbach (zur Nagold) bei Fünfbronn, Gemeinde Simmersfeld, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Wolfsbach (Schönertsbach), linker Zufluss des Schönertsbachs bei der Ernsthof-Siedlung im Stadtteil Dörlesberg von Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Wolfsbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zur Naab) bei Rötz, Landkreis Cham, Bayern
 Wolfsbach (Seemenbach), rechter Zufluss des Seemenbachs, aus dem Vogelsberg, nahe Büches, Stadt Büdingen, Wetteraukreis, Hessen
 Wolfsbach (Selke), linker Zufluss der Selke im Harz nahe Meisdorf, Stadt Falkenstein/Harz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Wolfsbach (Sieg) – zwei Zuflüsse der Sieg im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Wolfsbach (Sieg, Opperzau), rechter Zufluss nach Opperzau, Gemeinde Windeck
 Wolfsbach (Sieg, Buisdorf), linker Zufluss vor Buisdorf, Stadt Sankt Augustin
 Wolfsbach (Söllbach), linker Zufluss des Söllbachs (zur Fichtenberger Rot) oberhalb der Obermühle, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wolfsbach (Südliche Regnitz), tschechisch Bystřina, rechter Zufluss der Südlichen Regnitz vor Hinterprex, Gemeinde Regnitzlosau, Landkreis Hof, Bayern
 Wolfsbach (Vilicher Bach), rechter Zufluss des Vilicher Baches bei Pützchen-Bechlinghoven, kreisfreie Stadt Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Wolfsbach (Vippach), linker Zufluss der Vippach bei Vippachedelhausen, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Wolfsbach (Vogelbach), rechter Zufluss des Vogelbachs (zur „Bielefelder“ Lutter) gegenüber Altenhagen, Stadt Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Wolfsbach (Weidenbach), linker Zufluss des Weidenbachs (zur Jagst) bei Wittau, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wolfsbach, Oberlaufname bis zum Ortsende von Tannheim, Stadt Villingen-Schwenningen des Weiherbach (Breg) (zur Breg nach Wolterdingen, Stadt Donaueschingen); beide Orte im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Wolfsbach (Wörsbach), rechter Zufluss des Wörsbachs (zum Emsbach) in Idstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Wolfsbach (Zorge), linker Quellbach der Zorge im Harz in Zorge, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Wolfsbach, Oberlaufname der Zwota nahe Schöneck/Vogtland, Vogtlandkreis, Sachsen

 Wolfsbach (Augsburg), einer der Kanäle in Augsburg

Ortschaften:

in Deutschland; jeweils in Bayern:
 Wolfsbach (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth
 Wolfsbach (Burgebrach), Ortsteil der Gemeinde Burgebrach, Landkreis Bamberg
 Wolfsbach (Ensdorf), Ortsteil der Gemeinde Ensdorf, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Wolfsbach (Landshut), Ortsteil der kreisfreien Stadt Landshut
 Wolfsbach (Niederaichbach), Ortsteil der Gemeinde Niederaichbach, Landkreis Landshut
 Wolfsbach (Schmidgaden), Ortsteil der Gemeinde Schmidgaden, Landkreis Schwandorf
 Wolfsbach (Trebgast), Ortsteil der Gemeinde Trebgast, Landkreis Kulmbach
in Italien:
 Wolfsberg, deutscher Name der Ortschaft Valbruna (Malborghetto Valbruna) im Kanaltal, Region Friaul-Julisch Venetien
in Österreich:
 Wolfsbach (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Wolfsbach (Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf), Katastralgemeinde im Bezirk Horn, Niederösterreich
 Wolfsbach (Gemeinde Kirnberg), Ortschaft in Kirnberg an der Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich

Burgstall, Schloss und Wüstung:
 Burgstall Wolfsbach
 Wüstung Wolfsbach, Wüstung am Wolfsbach (Wörsbach) im Stadtgebiet von Idstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Hammer Wolfsbach, Hammerschloss in Wolfsbach

Wolfsbach oder Wolffsbach ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Wolfsbach († 1535), deutscher Benediktinerabt

Siehe auch:
 Wolfach
 Wolfbach
 Wolfsgraben (Begriffsklärung)